Pleomothra är ett släkte av kräftdjur. Pleomothra ingår i familjen Godzilliidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Remipedier
Pleomothra